Ženská dvouhra BRD Bucharest Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže bukurešťského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová dvojka Simona Halepová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 26letá sedmá nasazená Irina-Camelia Beguová z Rumunska, jež ve finále zdolala německou turnajovou trojku Julii Görgesovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Rumunská 58. hráčka žebříčku tak získala první trofej na antuce i první double, když triumfovala i v deblové části turnaje.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2017